

Patronyme 
 Sidi Fredj Halimi (1876-1957), grand rabbin de Constantine.
 Fredj Besbes (1892-1966), spécialiste tunisien du tissage.
 Abdelmajid Fredj, banquier et homme d'affaires tunisien.
 Olivier Fredj (1977-), metteur en scène français.

Homonymie
Homonymie de patronyme